Женская национальная сборная Польши по софтболу — представляет Польшу на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация бейсбола и софтбола Польши (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
  (Федерация бейсбола и софтбола Польши, официальный сайт)
 
 
 
 
 

Польша
Софтбол в Польше
Софтбол женская